Der Begriff Software-Distribution kann zwei Bedeutungen haben:
Der Prozess der Softwareverteilung zur gesteuerten Installation von Software auf Anwender-PCs in Betrieben
Eine Zusammenstellung von Software, die als Komplettpaket weitergegeben wird, siehe Distribution (Software)